Chamomilla (griechisch-lateinisch) steht für:

 Kamillen
 Echte Kamille